Лофос (, в превод хълм) може да се отнася за:

 Лофос, село в дем Катерини, Гърция;
 Забърдени, на гръцки Лофос или Лофи, село в дем Лерин, Гърция.